Schödlbauer ist der Familienname folgender Personen: 

 Albert Schödlbauer (* 1934), Universitätsprofessor an der Universität der Bundeswehr München
 Peter Schödlbauer (* 1972), Rollschuh-Bundestrainer
 Ulrich Schödlbauer (* 1951), deutscher Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Essayist